Гарсиа Лоайса:
 Лоайса, Гарсиа Хофре де — испанский мореплаватель.
 Лоайса, Гарсиа де — испанский кардинал, архиепископ Севильи (1539—1546), великий инквизитор (1546).